Витвицкий — фамилия; имеет женскую форму Витвицкая.
 Витвицкий, Василий Васильевич (1905—1999) — украинский музыковед, композитор, общественный и культурный деятель.
 Витвицкий, Владислав (1878—1948) — один из пионеров польской психологии, философ, теоретик искусства и переводчик произведений Платона.
 Витвицкий, Степан Порфирович (1884—1965) — украинский политический деятель, журналист